CE poate fi:
 Ceriu, element chimic cu simbolul Ce
 Comunitatea Europeană, înființată la Roma la data de 25 martie 1957
 Comisia Europeană, organul executiv al Uniunii Europene
 Consiliul European, forul politic suprem al Uniunii Europene
 Consiliul Europei, organizație formată din 47 state din zona Europei, fără legătură cu Uniunea Europeană
 Sri Lanka, codul FIPS și vechiul cod NATO, după vechiul nume al țării Ceylon
 Caserta, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Ceará, unitate federativă a Braziliei, codul ISO 3166-2:BR
 Limba cecenă, codul ISO 639-1
 Ce (chirilic), literă a alfabetului chirilic
 Windows CE, sistem de operare pentru terminale mobile
 Central European, nume alternativ pentru setul de caractere Windows-1250